Powiat szczuczyński z siedzibą w Grajewie (do 1916 w Szczuczynie) – historyczny powiat (od 1948 jako powiat grajewski)
 Powiat szczuczyński z siedzibą w Szczuczynie – historyczny powiat za czasów II RP, w woj. nowogródzkim (obecnie na terenie Białorusi)

szczuczyński